és un actor turc conegut per les seves actuacions a la pel·lícula Son Ders: Aşk veu Üniversite i, especialment, per ser un dels protagonistes de la sèrie Kara Sevda, una de les sèries més reeixides internacionalment, emesa en més de 110 països i sent l'única sèrie sèrie en la història en ser guardonada amb el Premi Emmy Internacional com a "Millor Telenovel·la".

Biografia 
Kaan Urgancıoğlu és d'ascendència turca per part del seu pare i albanesa i siriana per part de la seva mare. És el fill gran de la família i té un germà petit. Va realitzar els seus estudis secundaris a les escoles İzmir Özel Türk Koleji i Amerikan Koleji. 

L'any 2000, s'estableix a la ciutat d' Istanbul per cursar la carrera de Mercat de capitals i borsa a la Universitat de Marmara, on on va rebre educació teatral. L'any 2002 va interrompre els estudis universitaris en obtenir el paper d'actor principal a la sèrie televisiva Karaoğlan, gràcies a l'actriu Demet Akbağ que era amiga de la família. La sèrie va tenir una gran acollida pel públic, la qual cosa li va permetre dramatitzar nou papers addicionals en diferents sèries i pel·lícules abans de culminar la seva carrera professional l'any 2007.

El 2008, va viatjar a Nova York per estudiar actuació a l'Stella Adler Studio of Acting. En el període de 2009 i 2011 va estudiar actuació a la Kadir Has Üniversitesi. A més, va participar en l'obra de teatre Ara dirigida per Çetin Sarıkartal.

Entre els anys 2015 i 2017 va adquirir una gran popularitat a nivell internacional per ser un dels protagonistes de la sèrie Kara Sevda, en què interpretava Emir Kozcuoglu, paper pel qual va guanyar el premi al "Millor Actor de Repartiment" per Ayaklı Newspaper Awards. La sèrie es va convertir en una fita en la història televisiva turca en ser l'única sèrie turca en la història guardonada amb els prestigiosos Premis Emmy a la "Millor Telenovel·la", entre altres premis nacionals. Ha estat emesa en més de 110 països i traduïda a més de 50 idiomes, aconseguint gran èxit d'audiències, especialment als Estats Units.

Filmografia

Televisió

Cinema

Premis i nominacions 

Actors de sèries de televisió turcs
Persones d'Esmirna
Actors de cinema turcs